

Musica 
 Shade – album di Murray Head del 1983
 Shade – singolo dei Silverchair del 1995
 Shade – album di Holly Cole del 2003
 Shade – singolo dei Dragon Ash del 2004
 Shade – album dei Living Colour del 2017

Personaggi 
 Shade – protagonista della serie letteraria Silverwing
 Shade, the Changing Man – personaggio dei fumetti DC Comics
 Shade the Echidna – personaggio dei videogiochi di Sonic

Persone 
 Shade – rapper italiano
 Absalom Shade – imprenditore canadese
 Will Shade – musicista blues statunitense

Altro 
 Shade - Carta vincente (Shade) – film del 2003 diretto da Damian Nieman
 Ombre (Shade) – romanzo di Neil Jordan del 2005
 Shade – personaggio a fumetti della DC Comics conosciuto anche come The Changing Man

Pagine correlate 
 Shades
 Sade